Буйе́ — фамилия французского происхождения.

 
 Буйе, Марк Виллиам (1958) — американский астроном и планетолог.
  (род. 1974) — французский велогонщик.
 Буйе, Франсуа Клод де (1739—1800) — французский генерал.

См. также 
 Буе
 Булье
 Буйево